Чемпионат Испании по футболу 1962/1963 — 32-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 744 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Депортиво Малага» — «Эльче»  — 4:6 (7-й тур, 28 октября 1962 года)
 Самая крупная победа в гостях: 7 голов
 «Депортиво Малага» — «Барселона»  — 0:7 (20-й тур, 10 февраля 1963 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Эльче» — «Севилья»  — 8:1 (27-й тур, 31 марта 1963 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1963
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1962 году
Спорт в Испании в 1963 году